Longjiang ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Longjiang (龙江县 / 龍江縣) der bezirksfreien Stadt Qiqihar in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Longjiang;
 die Großgemeinde Longjiang (龙江镇) im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Longjiang (Longjiang);
 die Großgemeinde Longjiang (龙江镇) im Kreis Longmen in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Longjiang (Longmen);
 die Großgemeinde Longjiang (龙江镇) der Stadt Qionghai in der chinesischen Provinz Hainan, siehe Longjiang (Qionghai);
 die Großgemeinde Longjiang (龙江镇) des Stadtbezirks Shunde der bezirksfreien Stadt Foshan in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Longjiang (Shunde);
 die Großgemeinde Longjiang (龙江镇) im Kreis Zizhong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Longjiang (Zizhong);
 die Gemeinde Longjiang (龙江乡) des Kreises Longling in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Longjiang (Longling);
 die Gemeinde Longjiang (龙江乡) des Kreises Yongfu im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Longjiang (Yongfu);
 das Straßenviertel Longjiang (龙江街道) der kreisfreien Stadt Fuqing in der Provinz Fujian, siehe Longjiang (Fuqing);
 das Straßenviertel Longjiang (龙江街道) des Stadtbezirks Hantai der Stadt Hanzhong in der Provinz Shaanxi, siehe Longjiang (Hantai);
 das Straßenviertel Longjiang (龙江街道) des Stadtbezirks Linghe der Stadt Jinzhou in der Provinz Liaoning, siehe Longjiang (Linghe);
 das Dorf Longjiang (龙江村) im Stadtbezirk Haitang der Stadt Sanya in der Provinz Hainan, siehe Longjiang (Haitang);
 die Werft Longjiang in der Stadt Nanjing in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Drachenfluss-Werft.
Siehe auch:
 Longjiang Airlines